Luzsénszky Alfonz (1876–1953) katolikus lapkiadó, szélsőjobboldali író-újságíró, természetgyógyász
 Luzsénszky Alfonz (1902–1975) jezsuita szerzetes, templomigazgató, hittanár